Convict 99 – cortometraggio  del 1909
Convict 99 –  film del 1919 diretto da G.B. Samuelson
Convict 99 – film del 1938 diretto da Marcel Varnel